Christen Søndergaard er navnet på flere personer:

 Christen Søndergaard (landbrugsskoleforstander) (1870-1951) – dansk landbrugsskoleforstander
 Christen Søndergaard (redaktør) (1860-1933) – dansk redaktør